Альберт Рапп (; 16 ноября 1908, Шорндорф, Германская империя — 18 сентября 1975, Гогенасперг, ФРГ) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7a в составе айнзацгруппы B.

Биография 
Альберт Рапп родился 16 ноября 1908 года. В 1924 году закончил в своём родном городе среднюю и латинскую школу. Впоследствии он занимался практикой на строительных работах и получал образование в Штутгартской высшей технической школе, которую окончил в 1926 году по специальности инженер-конструктор. В 1928 году получил аттестат зрелости в гимназии в Швебиш-Гмюнд. До 1933 года изучал право в университетах Мюнхена и Тюбингена. После прохождения юридической стажировки в 1936 году сдал государственный экзамен. 

В 1925 году присоединился к национал-социалистическому союзу Вюртемберга, а также к . 1 декабря 1931 года вступил в НСДАП (билет № 774433), а в октябре 1932 года — в Штурмовые отряды (СА). Во время учёбы принимал участие в маршах и боях вместе с националистически настроенными сокурсниками, такими как Эрих Эрлингер, Мартин Зандбергер и Ойген Штаймле. 

1 июня 1936 года перешёл из СА в СС (№ 280341), а также был принят в СД. Кроме того, он стал начальником штаба унтерабшнита СД «Баден» в Карлсруэ. В 1937 году ему было присвоено звание унтерштурмфюрера СС. В декабре 1937 года стал начальником одного из отделений оберабшнита СД «Восток» в Берлине под руководством Эриха Наумана. В начале 1939 года служил начальником штаба при центральном отделении II/2 в . В январе 1939 года был повышен до штурмбаннфюрера СС.

После начала Второй мировой войны в ходе Польской кампании Рапп стал начальником СД при айнзацгруппе VI. В Позене он возглавил лейтабшнит СД и был подчинён Высшему руководителю СС и полиции в Вартеланде Вильгельму Коппе. На этой должности руководил депортацией евреев из Вартеланда в Генерал-губернаторство. По его собственным показаниям, в ноябре/декабре 1939 года были переселены приблизительно 80 000 человек. С апреля 1940 года возглавлял абшнит СД «Юг» в Мюнхене. В январе 1941 года стал оберштурмбаннфюрером СС.  

Во второй половине февраля 1942 года в качестве преемника Ойгена Штаймле стал начальником зондеркоманды 7a, входившей в состав айнзацгруппы B. Между 3 и 30 марта в Клинцах было ликвидировано в общей сложности 1657 человек: 1585 евреев, 45 цыган, 27 партизан и коммунистов. В конце апреля зондеркоманда выдвинулась в тыл 9-й армии и стала располагаться в Сычёвке. В этом месте продолжилось уничтожение: во второй половине подразделение записало в счёт 124 убийства, в основном евреев, но также цыган, душевно больных, коммунистов, партизан и их помощников, уголовников. Общей счёт убитых достиг 6281 человек. Во второй половине сентября зондеркоманда выезжала для совершения 89 ликвидационных операций. С середины ноября и до середины декабря было сообщено о 160 казнях: 14 евреев, 97 партизан, 5 душевнобольных и 44 других «врагов рейха». Таким образом, общий счёт убитых был увеличен до 6788 человек. В конце января 1943 года был ранен в бою с партизанами. В 1943 году ему пришлось пройти через служебное расследование, так как Рапп в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна административного здания зондеркоманды 7a. В наказание ему было назначено 14 дней домашнего ареста, но оно так и не было исполнено до конца войны. 

С марта 1944 года был инспектором полиции безопасности и СД в Брауншвейге. С начала ноября 1944 и до весны 1945 года был руководителем управления VI C Главного управления имперской безопасности (РСХА) и стал последним руководителем Организации Цеппелин. В ходе сражения за Берлин Рапп вместе с другими сотрудниками РСХА под руководством Олендорфа Отта отправился во Фленсбург.

После войны 
По окончании войны Рапп скрылся вместе с своей секретаршей и получил фальшивые документы на имя Альфреда Рупперта. Он поддерживал связь с женой через свою секретаршу. Первоначально Рапп был занят в сельском хозяйстве в одной из нижнесаксонских провинций. С 1949 года работал фрилансером по продажам отраслевого журнала в Хагене. С 1950 года работал в одном из издательств в Эссене. Он стал редактором в основанной им же газете Der Innenarchitekt и был личным представителем , а также председателем совета директоров.

В результате расследования в отношении бывшего служащего зондеркоманды 7a прокурор из  в 1960 году наткнулся на его бывшего начальника Раппа, против которого тоже проводилось расследование. 21 февраля 1961 года Рапп был арестован и помещён под стражу. На основании неопровержимых доказательств Рапп предпринял попытку самоубийства, но выжил. Судебное разбирательство было открыто 12 октября 1964 года. Бывшие служащие зондеркоманды 7a в своих показаниях говорили, что «прибытие Раппа зимой 1942 года послужило причиной массовых расстрелов». 29 марта 1965 года суд присяжных в Эссене приговорил Раппа по обвинению в пособничестве в убийстве 1180 человек к пожизненному заключению. Суд присяжных нашёл в преступлениях Раппа «личную инициативу» и «рвение» в совершенных деяниях, и что он был не «помощником», а «соучастником». Ходатайство о пересмотре со стороны его адвоката было отклонено Федеральным верховным судом ФРГ 1 июля 1966 года. В 1975 году Рапп умер в заключении.

Примечания

Литература 
 
 .
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены СА
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в России